Die Abkürzung MRSC steht für

 Maritime Rescue Sub Center, lokale Rettungszentrale oder Nebenstelle (Sub) eines Rescue Coordination Centre #Maritime Rescue Coordination Center (MRCC)
 „Member of the Royal Society of Chemistry“ siehe Royal Society of Chemistry#Arten der Mitgliedschaft und Namenszusätze
 „Member of the Royal Society of Canada“ siehe Royal Society of Canada auch FRSC = „Fellow of the Royal Society of Canada“
 Allgemein für Motorradsportclubs siehe Motorradsport

Siehe auch
 MRCC

Abkürzung